Андрей Сакович: Сакович, Андрей (ум. 1465) — государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Сакович, Андрей Сергеевич (род. 1992) — белорусский футболист.